

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12
 Boguszyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica 
 Boguszyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Borów 
 Boguszyce – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek 
 Boguszyce – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka 
 Boguszyce – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Prószków 
 Boguszyce – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża 
 Boguszyce – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska
 Boguszyce – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek 
 Boguszyce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek 
 Boguszyce – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Krzęcin
 Boguszyce – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard
 Boguszyce – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dolice

Inne 
 Boguszyce – wąskotorowy kolejowy przystanek osobowy

Zobacz też 
 Gmina Boguszyce